Die Schlachten von Zürich sind der Sammelbegriff für zwei Schlachten des Zweiten Koalitionskrieges
die Erste Schlacht von Zürich (4.–7. Juni 1799)
die Zweite Schlacht von Zürich (25.–26. September 1799)